Der Tischtennis-World Cup 2015 fand für die Männer in seiner 36. Austragung vom 16. bis 18. Oktober im schwedischen Halmstad und für die Frauen in seiner 19. Austragung vom 30. Oktober bis 1. November im japanischen Sendai statt. Gold ging an Ma Long und Liu Shiwen aus China.

Modus 
An jedem Wettbewerb nahmen 20 Sportler teil. Die acht in der Weltrangliste bestplatzierten Teilnehmer waren automatisch für die im K.O.-Modus ausgetragene Hauptrunde qualifiziert, die übrigen zwölf Teilnehmer wurden auf vier Gruppen mit jeweils drei Sportlern aufgeteilt, von denen sich jeweils zwei für die Hauptrunde qualifizierten. Die Halbfinal-Verlierer trugen ein Spiel um Platz 3 aus. Jedes Spiel wurde im Best-of-Seven-Modus ausgespielt und bestand somit aus vier bis sieben Sätzen.

Teilnehmer 
Die erste Spalte gibt die Abschlussplatzierung an, die Spalten „WRL-Pos.“ die für die Setzung relevante Weltranglistenposition (gelb markiert die direkt für die Hauptrunde gesetzten 8 Spieler und 8 Spielerinnen).

Männer

Gruppenphase

Gruppe 1

Gruppe 2 

Wegen Punkt- und Satzgleichheit aller drei Spieler mussten in Gruppe 2 die Bälle entscheiden. Gustavo Tsuboi erreichte mit 131:129 Bällen Platz 1, Omar Assar mit 128:127 Platz 2 und Tiago Apolónia mit 122:125 Platz 3.

Gruppe 3

Gruppe 4

Hauptrunde

Frauen

Gruppenphase

Gruppe 1

Gruppe 2

Gruppe 3

Gruppe 4

Hauptrunde

Weblinks 
 World Cup 2015 der Männer auf ittf.com (abgerufen am 6. Oktober 2015)
 World Cup 2015 der Frauen auf ittf.com (abgerufen am 6. Oktober 2015)

2015
Tischtennisveranstaltung 2015
Tischtenniswettbewerb in Schweden
Tischtenniswettbewerb in Japan
Sportveranstaltung in Halmstad
Sportveranstaltung in Sendai